Steinbrunn-le-Bas, commune française du Haut-Rhin
 Steinbrunn-le-Haut, commune française du Haut-Rhin
 Steinbrunn, commune autrichienne du Burgenland